Damen es el nombre de tres estaciones en el Metro de Chicago:

 Damen (línea Azul)
 Damen (línea Marrón)
 Damen (línea Rosa)

en:Damen (CTA station)